Терехівка — село в Україні, Чернігівському районі Чернігівської області.
 Терехівка — селище міського типу в Білорусі, Добруському районі Гомельської області.
 Терехівка — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці.